Дани́ Бун (), настоящее имя Даниэль Фаид Амиду (; 26 июня 1966, Армантьер, Франция) — французский комик, театральный и киноактёр.

Отец — алжирец из Кабилии, мать — француженка. После успешных выступлений на «Фестивале Юмора» в Монреале, на конкурсе в Каннах, на смотре в Бельгии, Бун встретил импресарио Патрика Себастьена, который выдвинул актёра на профессиональную сцену.

Личная жизнь 
 Дэни Бун был женат три раза. О первой жене Дэни Буна практически ничего не известно, однако в 1997 году у них родился сын Мехди. Во время съемок романтической комедии «Красотки» (1998) Бун познакомился со своей будущей второй женой — актрисой Жюдит Годреш, от которой у него есть сын Ной (04.09.1999). Брак распался в 2002 году.
 С 26 декабря 2003 года по 2018 год был женат на сценаристке Яэль Харрис (23.06.1980). У Дани и Яэль трое детей: сыновья Этьен (23.06.2005) и Илия (20.12.2006) и дочь Сара (01.03.2010).

Ради третьей жены принял иудаизм в 2002 году.

Фильмография

Режиссёр 
  — Стройка (пьеса) (La vie de chantier)
  — Дом со скидкой (La maison du bonheur)
  — Бобро поржаловать (Bienvenue chez les Ch’tis)
  — Таможня дает добро (Rien à déclarer)
  — Любовь от всех болезней (Supercondriaque)
  — Возьми меня штурмом (Raid dingue)
  — От семьи не убежишь (La ch'tite famille)
  — Застрявшие вместе (8 Rue de l'Humanité)

Актёр

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20100719015821/http://www.cinema-france.ru/articles/acteurs/576-unanidanyboon

Стендап-комики Франции
Прозелиты в иудаизме
Комики Франции